Янау́л ( — «новая деревня») — топонимы Башкортостана:

 Янаул — город, административный центр Янаульского района.
 Янаул — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Янаул.
 Янаул — бывший посёлок в Альшеевском районе, в 2005 году вошёл в состав села Раевский.
 Янаул — деревня в Аскинском районе.
 Янаул — деревня в Новоянзигитовском сельсовете Краснокамского района.
 Янаул — деревня в Шушнурском сельсовете Краснокамского района.
 Янаул — село в Кугарчинском районе.
 1-й Янаул — деревня в Татышлинском районе.

См. также 
 Янавыл